Christian Schünemann ist der Name folgender Personen:

* Christian Schünemann (Bauunternehmer, 1853) (1853–1933), deutscher Bauunternehmer in Hannover
 Christian Schünemann (Bauunternehmer, 1909) (1909–1963), deutscher Bauunternehmer, Gründer des gleichnamigen Wohnungsunternehmens
 Christian Schünemann (General) (* 1923), deutscher Generalmajor der Bundeswehr
 Christian Schünemann (Schriftsteller) (* 1968), deutscher Schriftsteller